Port Arthur kan syfta på:

Platser 

 Port Arthur – tidigare namn på en ort i Liaoning, se Lüshunkou 
 Port Arthur, Tasmanien, ort i Australien, 
 Port Arthur (ö), ö i Björneborg, Satakunta, Finland 
 Port Arthur, Åbo – en stadsdel i Åbo, Finland, 
 Port Arthur, Ontario – en del av staden Thunder Bay, Kanada,  
 Port Arthur, Texas, ort, Jefferson County, USA,

Övrigt 
 Port Arthur – en tidigare restaurang i Stockholm, se restaurang Pelikan
 Port Arthur, Fålhagen, Uppsala – en byggnad i Fålhagen i Uppsala